Ушће је насеље у градској општини Обреновац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 1119 становника.

Овде се налази Стара механа у Ушћу.

На спомен-плочама у малом парку у селу Ушће наведена су 102 имена ратника, мештана села, који су пали у балканским и оба светска рата. Плоче су обновљене 1967. године.

Демографија 
У насељу Ушће живи 1177 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,4 година (40,4 код мушкараца и 42,3 код жена). У насељу има 425 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,35.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Обреновачка насеља
Београдска насеља‎
Википројект географија/Насеља у Србији